Григорий Ткачёв:
 Ткачёв, Григорий Елизарович (1915—1987) — советский военнослужащий, гвардии майор, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ткачёв, Григорий Устинович (1914—1985) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.